Оскол — многозначное слово.
 на печенежском языке вода.

 Оскол — река в Курской и Белгородской областях России и Харьковской области Украины, левый приток Северского Донца.
 Белый Оскол — река, протекающая через реку Купянск.
 Оскол — исчезнувший город в долине одноимённой реки.
 Оскол VI—XVII веках.
 Оскол — село в Харьковской области Украины.
 «Оскол» — футбольный клуб из Старого Оскола.
 «Оскол» — футбольный клуб из Купянска.

См. также 
 
 
 Новый Оскол